Теории заговора являются важной чертой культуры и политического дискурса в современной Турции. Выдвижение конспирологических теорий обычно объясняется желанием «восполнить наше утраченное османское величие», восприятием Турции как части мира, находящейся в упадке, и также низким уровнем медийной грамотности среди турецких граждан.

Распространённость теорий заговора в Турции

Причины 
Известный турецкий писатель и журналист Мустафа Акйол описывает причину распространённости теорий заговора в Турции как «то, что заставляет нас чувствовать себя важными. Если мир замышляет против нас заговоры, значит, мы должны быть действительно особенными. Я считаю, что именно так мы, турки, компенсируем наше утраченное османское величие». Турецкий экономист Селим Кору указал униженное положение Турции в современном мире.

Турецкие граждане являются вторым по величине медийной неграмотности по сравнению со странами Европы, что делает их особенно уязвимыми для фальшивых новостей, о чём говорится в отчёте сотрудницы болгарского отделения Фонда Сороса Марин Лессенки, опубликованном в 2018 году. Сочетание низкого уровня образования, низкого уровня медиаграмотности, низкого уровня свободы средств массовой информации и низкого доверия общества вошло в этот показатель, в результате которого Турция оказалась выше только Северной Македонии. Согласно отчёту Digital News Report сотрудников  Оксфордского университета Ника Ньюмана, Ричарда Флетчера, Антониса Калогеропулоса, Дэвида А. Л. Леви и Расмуса Клейса Нильсена за 2018 год, Турция с некоторой дистанцией является страной с самым большим количеством фальшивых новостей в мире.

Отличительные особенности 
Отличительной чертой теорий заговора в Турции является то, что предполагаемыми теневыми повелителями в них являются правительства других государствах. Это объясняется государственноцентричным политическим сознанием турок.

Утверждает, что способность теорий заговора формировать интеллектуальный дискурс и идеологические взгляды уникальна для Турции.

Теории заговора до эпохи правления Партии справедливости и развития 
До эпохи ПСР конспирологические теории в Турции в целом были направлены на обличение условного «Запада», хотя во многом также были сосредоточены на отрицании геноцида армян.

Отрицание геноцида армян 
Отрицатели геноцида армян в Турции обычно утверждают, что академический консенсус является антитурецкой пропагандой или заговором, проводимым в жизнь армянами. Отрицатели утверждают, что либо никакого геноцида не было, либо он был в какой-то мере оправдан в своё время.

Теории заговора в эпоху правления Партии справедливости и развития 
С тех пор как ПСР пришла к власти в 2002 году, теории заговора постепенно стали доминировать в публичном дискурсе в Турции. Мустафа Акйол резюмирует ситуацию следующим образом: «Под руководством Эрдогана Турция начала расти как глобальная сила после столетия слабости. Поскольку эта Новая Турция представляет собой глобальную справедливость для всех угнетённых, все тёмные повелители мира теперь встревожены её славным маршем. Вот почему они используют все своих марионеток против Турции, чтобы опорочить, ослабить или дестабилизировать её».

Общий нарратив «высшего руководителя» 
В 2014 году Реджеп Тайип Эрдоган ввёл термин «высший руководитель» () для обозначения предполагаемого института командования и управления (т. н. «Глубинное государство»), несколько двусмысленно отождествлённого с правительством США, которое возглавляет всеобщий заговор с целью ослабить или даже расчленить Турцию, стоя за спиной каждого политического деятеля и действия, которые Эрдоган считает враждебными. Эрдоган, а также газета «Дейли Сабах» часто утверждали, что очень разные негосударственные субъекты ― такие как салафитское джихадистское Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), Рабочая партия Курдистана (РПК) и исламский культ с политическими амбициями вокруг Фетхуллаха Гюлен, ― все они атаковали Турцию одновременно в слаженной кампании.

Теории заговора, направленные против Израиля 
В ходе вспышки геморрагической лихорадки в Турции в 2006 году член партии «Блаженство» Абдулла Узун заявил, что вид клещей, распространяющих болезнь, был завезен в Турцию туристками-израильтянками.

В 2018 году премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал победу Израиля на Евровидении"империалистическим заговором, направленным на то, чтобы Иерусалим стал местом проведения следующего конкурса и спровоцировал межрелигиозный конфликт".

Частые заявления о том, что Coca-Cola Company на самом деде является израильской компанией или компанией, оказывающей финансовую помощь Израилю, привели к тому, что некоторые граждане бойкотировали её продукты.

Нарратив войны против ислама 
«Война против ислама», также называемая «Нападением на ислам» является теорией заговора в исламистском дискурсе для описания предполагаемого заговора с целью причинения вреда, ослабления или уничтожения социальной системы ислама при использовании военных, экономических, социальных и культурных средства. Предполагается, что виновниками заговора являются немусульмане, особенно западный мир, и «ложные мусульмане», предположительно находящиеся в сговоре с политическими деятелями западного мира. В то время как современная теория заговора о «войне против ислама» в основном охватывает общие вопросы общественных преобразований в области модернизации и секуляризации, а также общие вопросы международной политики военного вмешательства, история такого противостояния уходят к крестовым походам. Англоязычный политический неологизм «войны с исламом» был придуман в исламистском дискурсе в 1990-х годах и популяризировался как теория заговора только после 2001 года.

Секретные статьи Лозаннского договора 
В общественных и в официальных кругах иногда утверждается, что срок действия Лозаннского договора истекает в 2023 году. Согласно теории заговора, Турции было запрещено добывать свои природные ресурсы (такие как бор и нефть) из-за «секретных статей» договора; следовательно, Турция быстро станет развитой страной, добывая и экспортируя свои ресурсы после истечения срока действия договора.

Примечания

Литература 
 

Политика Турции
Общество Турции
Теории заговора